Шабалина — фамилия (женская форма фамилии ) и топоним.

 Известные носительницы 
 Шабалина, Валерия Андреевна (род. 1995) — российская параспортсменка, пловчиха.
 Шабалина, Екатерина Матвеевна (1880—1968) — кавалер ордена «Мать-героиня».
 Шабалина, Людмила Васильевна (1916—1981) — советская актриса кино.
  (в замужестве — Толоконина; род. 1987) — российская ледолазка, обладатель кубка мира по лазанию на трудность (2013, 2014, 2016) и скорость (2016, 2017), дочь Павла Эдуардовича Шабалина.

Топоним 
 Шабалина — деревня в Заларинском районе Иркутской области.
 Шабалина — деревня в Армизонском районе Тюменской области. См. также